Лас Пимијентиљас има више значења:

 Лас Пимијентиљас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пимијентиљас (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику